Sergej Sergeevič Prokof'ev (1891-1953) – compositore e pianista russo.
 Aleksandr Nilolaevič Prokof'ev-Severskij (1894-1974) – aviatore, progettista, e industriale aeronautico russo, naturalizzato statunitense.
 Sergej Olegovič Prokof'ev – (1954-2014), filosofo russo.
 3159 Prokof'ev – asteroide della fascia principale.